El término Itálica puede referirse a:

 Itálica, una antigua ciudad romana ubicada en la actual provincia de Sevilla (España).
 las itálicas (también llamadas «letra cursiva» o «bastardilla»), un estilo tipográfico procedente de Italia.
 los itálicos (o ítalos), se refiere a antiguos pueblos, que hablaban lenguas itálicas en la antigua Italia.
 la península itálica, donde está situada Italia.
 las lenguas itálicas,  un grupo de idiomas indoeuropeos.